Le qualificazioni del singolare  del Danish Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Han Xinyun (ultimo turno)
  Eirini Georgatou (ultimo turno)
  Mona Barthel (qualificata)
  Marija Korytceva (secondo turno, ritiro)

  Alexa Glatch (qualificata)
   Galina Voskoboeva (qualificata)
  Valerija Solov'ëva (primo turno)
  Ahsha Rolle (ultimo turno)

Qualificate

  Alexa Glatch
  Galina Voskoboeva

  Mona Barthel
  Johanna Konta

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Danish Open 2011
WTA Tour 2011